Годоберинский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Ботлихском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Годобери.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана